Altes Landhaus heißen:

 Altes Landhaus (Bregenz)
 Altes Landhaus in Dresden, siehe Landhaus (Dresden)
 Altes Landhaus (Innsbruck), Maria-Theresien-Straße
 Erstes Amtshaus der Tiroler Landstände, Innsbruck Herzog-Friedrich-Straße 

Siehe auch: 
 Landhaus, Neues Landhaus